Czwarte zawody wchodzące w skład Pucharze Świata kobiet w skokach narciarskich 2018/2019 odbyły się w Zaō w dniach 18–20 stycznia i podczas nich rozegrane zostały dwa konkursy indywidualne oraz jeden konkurs drużynowy.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu zaplanowane na 17 stycznia zostały przeniesione na dzień następny wskutek silnego wiatru. Trening, który poprzedzał nierozegrane zawody wygrała Japonka Yūki Itō.

Przeniesione kwalifikacje z dnia wcześniej zostały odwołane z tego samego powodu co wcześniej. Jury zadecydowało ostatecznie o dopuszczeniu wszystkich zawodniczek znajdujących się na liście startowej do konkursu indywidualnego.

Pierwszy konkurs indywidualny po raz piętnasty w karierze i drugi w sezonie wygrała Austriaczka Daniela Iraschko-Stolz osiągając przewagę prawie dwóch punktów nad drugą Sarą Takanashi. Podium zawodów uzupełniła liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata kobiet Niemka Katharina Althaus. W czołowej dziesiątce zawodów znalazła się także druga z reprezentantek gospodarzy Yūki Itō sklasyfikowana na dziewiątej pozycji. Pierwsza seria konkursowa została odbyta z dwudziestej szóstej platformy startowej, zaś seria finałowa z dwóch belek wyżej.

W pierwszym konkursie drużynowym tego sezonu triumf odniosła drużyna reprezentująca Niemcy w składzie: Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt i Katharina Althaus. Ich przewaga nad drugim miejscem wyniosła ponad dwadzieścia siedem punktów, a zajęła je reprezentacja Austrii, wśród której najlepiej zaprezentowała się skacząca w drugiej kolejce Eva Pinkelnig dwukrotnie osiągając najlepszą notę indywidualną w swojej kolejce. Skład podium uzupełniły reprezentantki gospodarzy straciwszy ponad czterdzieści punktów do miejsca wyżej. Najlepszą dyspozycją z Japonek wykazała się Sara Takanashi. W sumie w konkursie zostało sklasyfikowanych osiem zespołów, a to oznacza, że każda drużyna, która przystąpiła do zawodów zarobiła punkty dla swojego kraju do klasyfikacji Pucharu Narodów. Pierwsza seria odbyła się z belki dwudziestej dziewiątej, a seria druga z trzydziestej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego zostały anulowane z powodu niekorzystnych warunków wietrznych dzięki czemu wszystkie zawodniczki na liście startowej dostały szansę występu w konkursie głównym.

W drugim konkursie indywidualnym zwycięstwo odniosła Norweżka Maren Lundby. Na drugim miejscu ze stratą niespełna dwóch punktów do swojej rodaczki uplasowała się Anna Odine Strøm, dla której było to pierwsze podium w historii jej startów w Pucharze Świata. Skład podium uzupełniła Niemka Carina Vogt, która po raz pierwszy w tym sezonie wywalczyła sobie miejsce w najlepszej trójce zawodów. Najlepszą wśród japońskich skoczkiń była Sara Takanashi (6. miejsce). W konkursie wystąpiły także Chinki Wang Sijia wraz z Zhou Fangyu, które wywalczyły sobie prawo startu w konkursie poprzez zdobycie punktów w konkursie drużynowym rozegranym dzień wcześniej. Zawody rozegrane zostały z dwudziestej dziewiątej oraz z trzydziestej platformy startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Zaō był Takashi Kumagai z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Hubert Mathis, a jego asystentem – Harald Häfker. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Pierwszy konkurs indywidualny – 18 stycznia 2019

Konkurs drużynowy – 19 stycznia 2019

Drugi konkurs indywidualny – 20 stycznia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
Puchar Świata w skokach narciarskich w Zaō
2019 w Japonii